Trident — концепция космической миссии для исследования планет внешней Солнечной системы, предложенная в 2019 году для программы NASA «Discovery». Концепция включает в себя пролёт мимо Юпитера и Нептуна с акцентом на самый большой спутник Нептуна — Тритон.

В 2020 году Trident был выбран вместе с тремя другими предложениями Discovery для дальнейшей разработки концепции, при этом один или два, как ожидается, будут выбраны для полёта.

История  
Тритон — самый крупный спутник Нептуна. В 1989 году зонд Voyager 2 пролетел около Тритона на расстоянии 40 000 км (25 000 миль) и обнаружил несколько криовулканов на его поверхности. Тритон геологически активен, его поверхность молодая и имеет относительно немного ударных кратеров. У него имеется очень тонкая атмосфера.

Концепция Trident была предложена в марте 2019 года в рамках программы Discovery от NASA . Концепция миссии поддерживается Программой исследования океанических миров NASA и предназначена для того, чтобы помочь ответить на некоторые вопросы, возникшие в результате полёта Voyager 2 в 1989 году.

Обзор  
Trident использует редкий, эффективный гравитационный манёвр за счет положения внешних планет, чтобы извлечь выгоду из узкого наблюдательного окна, которое позволяет оценить изменения активности шлейфа Тритона и характеристик поверхности со времени предыдущего пролёта мимо системы Нептун — Тритон с Вояджером 2 в 1989 году.

С достижениями высокого разрешения изображения и уникальной орбитальной конфигурации Тритона в 2038 году Trident сможет получить почти полную карту Тритона во время своего единственного пролёта. Trident должен будет пройти сквозь тонкую атмосферу Тритона в пределах 500 км от поверхности, взяв пробу его ионосферы с помощью плазменного спектрометра и выполнить измерения магнитной индукции, чтобы оценить потенциальное существование внутреннего океана. Основной исследователь — Луиза Проктер, директор Лунного и Планетарного Института в Хьюстоне.

Ракета-носитель, предложенная для Trident, — это Atlas V 401, если он не будет заменён на Vulcan.

Полезная нагрузка

См. также 
 Арго — концепция запуска на Тритон в 2009 году
 Новые горизонты — миссия к Плутону
 Новые Горизонты 2 — запланированная миссия, предложенная в 2002 году, включающая в себя пролёт мимо Тритона
 Triton Hopper

Ссылки 
 https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2019/pdf/3200.pdf
 https://earthsky.org/space/flyby-mission-trident-neptune-moon-triton
 https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2019/pdf/3188.pdf
 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-four-possible-missions-to-study-the-secrets-of-the-solar-system/
 https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.1990-2876
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338575/
 https://www.nytimes.com/2019/03/19/science/triton-neptune-nasa-trident.html